Laisné ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Laisné (1905–1997), französischer Geher
 Kinnie Laisné (* 1989), französische Tennisspielerin
 Napoléon Laisné (1810–1896), französischer Turnvater, Pionier der Medizingymnastik, Sportpädagoge und Schulgründer